

Aeronautica
 Calvert (aeronautica) – sistema di illuminazione presso le piste d'atterraggio aeroportuali

Geografia
 Calvert – CDP dell'Alabama (Stati Uniti)
 Calvert – comune del Texas (Stati Uniti)
 Calvert City – comune del Kentucky (Stati Uniti)
 Contea di Calvert – contea del Maryland (Stati Uniti)
 Isola Calvert – isola della Columbia Britannica (Canada)

Persone
Nome
 Calvert Strong (1907-2001)  –  pallanuotista statunitense vincitore di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles del 1932
 Calvert Watkins (1933-2013) – filologo e linguista statunitense

Cognome
 Casey Calvert – (1990) – attrice pornografica statunitense
 Charles Calvert, conosciuto anche come C.C. Calvert, (...1957) – regista e attore britannico
 Catherine Calvert, nata Catherine Cassidy (1890-1971) – attrice statunitense 
 Eddie Calvert, nome d'arte di Albert Edward Calvert (1922-1978) – trombettista britannico
 Edward Calvert (1799-1883) – pittore inglese
 E.H. Calvert, all'anagrafe Elisha Helm Calvert, (1863-1941) – attore e regista statunitense
 George Calvert, I barone Baltimore (1579-1632) – politico inglese
 Ken Calvert (1953) – politico statunitense
 Martin Calvert (1975) – giocatore di calcio a 5 australiano
 Phyllis Calvert, nome d'arte di Phyllis Hannah Bickle (1915-2002) – attrice cinematografica e televisiva britannica.
 Robert Calvert (1945-1988) – cantante e poeta sudafricano
 Schillonie Calvert (1988) – atleta giamaicana, specializzata nella velocità